Il doppio del torneo di tennis AEGON Pro Series Shrewsbury 2014, facente parte della categoria ITF Men's Circuit, ha avuto come vincitori Luke Bambridge e Toby Martin che hanno battuto in finale Isak Arvidsson e Micke Kontinen 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Liam Broady /  Joshua Ward-Hibbert (quarti di finale)
 Isak Arvidsson /  Micke Kontinen (finale)

 Andreas Mies /  Torsten Wietoska (primo turno)
 Remi Boutillier /  Gleb Sakharov (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Shrewsbury 2014